Tarjáni Ferenc (1938–2017) kürtművész, a Zeneakadémia tanára
 Tarjáni Ferenc (1964) kürtművész, az előbbi fia